Калафа́тис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Калафатис, Георгиос (ок. 1652—1720) — греческий профессор теоретической и практической медицины эпохи итальянского Возрождения.
 Калафатис, Михаил (род. 1943) — митрополит Элладской православной церкви.
 Калафатис, Хризостомос (в монашестве Хризостом Смирнский; 1867—1922) — последний митрополит Смирны, принявший смерть мученика в августе 1922 года и канонизированный Элладской православной церковью.